Acme Motor Car Company steht für:
 Acme Motor Car Company (Massachusetts), US-amerikanischer Automobil-Hersteller
 Acme Motor Car Company (Pennsylvania), US-amerikanischer Automobil-Hersteller